Municipal Waste (Мьюни́сипл Уэ́йст) — кроссовер-трэш-группа из Ричмонда, Вирджиния. Они выступали на Download Festival в Великобритании в июне 2008 года, на сцене Туборг. Они также присоединились к At the Gates в их турне Suicidal Final Tour вместе с Darkest Hour, Toxic Holocaust и Repulsion.

В 2010 году группа была утверждена как участник для написания саундтрека для ремейка Namco Bandai Games 2010, Splatterhouse.

Участники

Текущий состав 
 Tony Foresta — вокал (2001—наши дни)
 Ryan Waste — гитара (2001—наши дни)
 Philip Hall — бас-гитара, вокал (2004—наши дни)
 Dave Witte — барабаны (2004—наши дни)

Бывшие участники 
 Энди Харрис — бас-гитара (2001—2004)
 Брендан Трейтч — барабаны (2001—2002)
 Брандон Феррелл — барабаны (2002—2004)

Дискография 

Студийные альбомы
 Waste 'Em All (2003, Six Weeks Records)
 Hazardous Mutation (2005, Earache Records)
 The Art of Partying (2007, Earache Records)
 Massive Aggressive (2009, Earache Records)
 The Fatal Feast (2012, Nuclear Blast Records)
 Slime and Punishment (2017, Nuclear Blast Records)
 Electrified Brain (2022, Nuclear Blast Records)

Мини-альбомы
 Municipal Waste (2001, Amendment Records / Busted Heads Records)
 Scion Presents: Municipal Waste (2012, Scion Audio Visual)
 Garbage Pack (2012, Night of the Vinyl Dead Records)
 The Last Rager (2019, Nuclear Blast Records)

Сплиты
 Municipal Waste / Crucial Unit (2002, Six Weeks Records)
 Tango and Thrash (с Bad Acid Trip) (2004, Mordar Records)
 Louder Than Hell (2005, Six Weeks Records)
 Toxic Waste (с Toxic Holocaust) (2012, Tankcrimes Records)

Сборники
 Waste 'Em All / Tango and Thrash (2004, Rabid Dog Records)

Музыкальные видео
 «Thrashin’s My Business… and Business Is Good»
 «Headbanger Face Rip»
 «Sadistic Magician»
 «Wrong Answer»
 «Acid Sentence»
 «Wolves of Chernobyl»
 «The Fatal Feast»
 «Repossession»
 «You’re Cut Off»
 «Breathe Grease»

Ссылки 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году
Музыкальные коллективы из Ричмонда (Виргиния)
Квартеты
Трэш-метал-группы США
Исполнители Earache Records